EHT eller eht har flere betydninger:
 Event Horizon Telescope - et verdensomspændende netværk af radioteleskoper designet til at udforske sorte huller i detaljer.
 Euro Hockey Tour - en række af ishockey turneringer.
 Extra high tension - ekstremt høj elektrisk potentiale.